Purpose () може означати:

  — альбом 2008 року американської співачки Алгебри.
 Purpose — альбом 2015 року канадського співака Джастіна Бібера.